Pescueza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pescueza (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Pescueza (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar